Racecourse – ippodromo in lingua inglese
 Aintree Racecourse – ippodromo nella cittadina di Aintree
 Ascot Racecourse – famoso ippodromo nella cittadina di Ascot
 Phoenix Park Racecourse – ippodromo situato nella zona Nord-occidentale di Dublino
 Racecourse Ground – impianto sportivo multifunzione a Wrexham, nel Regno Unito